Wunderlich è un cognome tedesco e può riferirsi a:

Persone
Fritz Wunderlich – tenore lirico tedesco.
Jörg Wunderlich – aracnologo tedesco.

Altro
20347 Wunderlich – in astronomia, asteroide scoperto nel 1998 e intitolato all'insegnante Daniel Wunderlich.